Тайцзицюань:

 Тайцзицюань — китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу.
 Тайцзицюань У Цзяньцюаня — одна из крупных разновидностей тайцзицюань (боевое искусство Китая).